Großsteingrab Lille Veksø steht für:

 Großsteingrab Lille Veksø 1
 Großsteingrab Lille Veksø 2
 Großsteingrab Lille Veksø 3